Льорет-де-Виста-Алегре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 17,43 км². Население — 1.295 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información del Instituto Balear de Estadística
 Página del Ayuntamiento
 Página local con información actualizada

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка